Дыбовский () — польская и русская фамилия.

Известные носители:
 Дыбовский, Александр Вячеславович (род. 1950) — депутат Ленсовета — Петросовета (1990—1993) и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (1994—1998), зам. председателя постоянной комиссии по экономической реформе.
 Дыбовский, Бенедикт Иванович (1833—1930) — польский и российский географ, зоолог, медик, лингвист, общественный деятель.
 Дыбовский, Виктор Владимирович (1884—1953) — русский военный летчик, известен перелётами в 1912—1913 годах, создатель (вместе с братом Вячеславом) моноплана собственной конструкции.
 Дыбовский, Владислав Иванович (1838—1910) — русский, белорусский и польский зоолог, ботаник, палеонтолог, минералог и фольклорист, брат Бенедикта Дыбовского.
 Дыбовский, Максим Владимирович (род. 1987) — российский баскетболист.
 Дыбовский, Жан (1856—1928) — французский натуралист польского происхождения.

Примечания